Сабинито има више значења:

 Сабинито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сабинито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику